Под понятието милиция може да се подразбират следните няколко неща.
 Опълчение - нередовна част с военно предназначение, съставена от цивилни граждани, свикана във връзка с вътрешна или външна военна опасност. За първи път такива части са създадени в древна Гърция и Рим.
 Неправителствена въоръжена група или армия, преследваща свои цели с въоръжени средства. Пример за такава милиция в съвременността е Хизбула.
 Полицейските сили в няколко страни от бившия СССР - ОНД.
 Народна милиция - полицейските сили в НРБ и други страни от бившия Варшавски договор.

Вижте също 
 Милитаризация